Исаев, Иван Иванович:
 Исаев, Иван Иванович (1748—1810) — русский военачальник, генерал-майор Войска Донского, дважды Георгиевский кавалер.
 Исаев, Иван Иванович — Георгиевский кавалер; полковник; № 2327 (1016); 26 ноября 1811.